Министерство сельского хозяйства Туркменистана  ()  — орган государственного управления Туркменистана, осуществлявший организационно-методическое и консультационное обеспечение проведения реформы в сельском хозяйстве.

Указом президента от 8 января 2016 года образовано новое Министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана путём объединения Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Министерства водного хозяйства Туркменистана и ряда государственных объединений.

Компетенция 
Министерство сельского хозяйства осуществляло следующие функции:
 координация деятельности министерств, ведомств, предприятий и организаций всех форм собственности в осуществлении государственной политики в области развития сельского хозяйства;
 реализация решений Президента Туркменистана и Правительства Туркменистана по коренному реформированию сельского хозяйства Туркменистана;
 организационно-методическое руководство и координация проведения реформы в сельском хозяйстве, распространение опыта передовых арендаторов организация их обучения и оказание консультационной помощи;
 перспективное прогнозирование и анализ развития сельского хозяйства Туркменистана для разработки мероприятий в целях полного обеспечения населения страны продукцией собственного сельскохозяйственного производства;
 организация селекции, сортоизучения, выведения посадочного материала и семян, внедрение в производство перспективных туркменских сортов пшеницы, овощных, бахчевых и других сельскохозяйственных культур;
 внедрение высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к местным условиям;
 разработка и внедрение перспективной агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и научно-обоснованных севооборотов;
 организация планирования, выполнения и контроля за проведением мероприятий по защите растений от вредителей, болезней, а также по борьбе с сорняками с целью предупреждения и исключения потерь урожая сельскохозяйственных культур;
 определяет приоритетные направления научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства, организует деятельность подведомственных научно-исследовательских учреждений, обеспечивает меры по широкому распространению и внедрению научных разработок включая зарубежные.

Министры

Структура 
В Минсельхоз Туркмении входили:
 Служба по внедрению в производство достижений науки и техники
 Производственная служба
 Отдел экономического анализа и аудита
 Государственная служба семеноводства и сортоиспытания
 Службы по защите растений
 Служба по земельным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана
 Государственная Служба по карантину растений

Подведомственные органы 
 Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова
 НИИ Хлопководства
 НИИ Земледелия
 Проектно-производственное предприятие «Туркменобасенагаттаслама»
 Редакция журнала «Тязе оба»
 Типография
 Детский оздоровительный центр

Примечания

Ссылки  
 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Туркменистана

Туркменистан
сельского хозяйства